Název Mikušovce nesou dvě slovenské obce:

 Mikušovce (okres Ilava) – obec v okrese Ilava
 Mikušovce (okres Lučenec) – obec v okrese Lučenec